Dánio je české rodové jméno, které se používá pro nejméně dva rody kaprovitých ryb podčeledi Danioninae:
 Danio (např. dánio pruhované nebo dánio perlové)
 Devario (např. dánio malabarské)

Další rody, pro které se v češtině používalo jméno dánio, jako například Brachydanio a Celestichthys, jsou již neplatné a druhy do nich dříve řazené patří dnes do rodů Danio a Devario.